Sielsowiety na Białorusi:
 sielsowiet Rzeczyca – w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim; z centrum w Rzeczycy 
 sielsowiet Rzeczyca – w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim; z centrum w Rzeczycy
 sielsowiet Rzeczyca – w obwodzie mohylewskim, w rejonie czerykowskim; z centrum w Rzeczycy

Zobacz też 
 Rzeczyca
 rejon rzeczycki